Serge Vaudenay, né le  à Saint-Maur-des-Fossés, est un cryptologue français, directeur de la section des systèmes de communication au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.

Biographie 
Serge Vaudenay est un ancien élève du professeur Robillard (lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne) et de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (promotion 1989) et agrégé de mathématiques. Il a commencé sa thèse en 1991, sous la direction de Jacques Stern, et sur le thème de la sécurité des primitives cryptographiques (dans un contexte symétrique). Il obtient son doctorat en informatique à l'Université Paris 7 en 1995. Chercheur au CNRS jusqu'en 1999, année où il obtient son habilitation à diriger des recherches, il devient le directeur du Laboratoire de sécurité et de cryptographique (LASEC) à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. 

Auteur de nombreux articles de cryptanalyse et concepteur d'algorithmes de chiffrement dont FOX, il est plus connu pour son attaque sur le standard TLS/SSL qui a obligé les concepteurs du standard TLS à effectuer une mise à jour critique. Il a également découvert des faiblesses dans plusieurs algorithmes comme Blowfish et E0, le chiffrement utilisé par le protocole Bluetooth.

En décembre 2010, il publie, aux éditions Presses polytechniques et universitaires romandes, un ouvrage, intitulé: La Fracture Cryptographique.

Swisscovid
En , avec Martin Vuagnoux il publie une analyse critique de l'application de recherche de contacts SwissCovid et des cas de cyberattaques. Les auteurs relèvent notamment le fait qu'elle repose fortement sur le système de notification d'exposition de Google et Apple qui est intégré aux systèmes d'exploitation Android et iOS, et dont le code source n'est pas publié. Selon eux, cela remettrait en question le caractère open source de l'application, et ils notent que le collectif dpt dont font partie les concepteurs de l'application a demandé à Google et Apple de publier leur code. Ils s'intéressent également aux failles de sécurité de l'application, relevant notamment qu'une tierce personne pourrait tracer les déplacements d'un téléphone utilisant l'application au moyen de senseurs bluetooth disséminés sur son chemin, par exemple dans un bâtiment. Une autre attaque possible consisterait à copier des identifiants émis par des téléphones de personnes susceptibles d'être malades (par exemple dans un hôpital), et de reproduire ces identifiants pour recevoir une notification d'exposition à la Covid-19 et bénéficier illégitimement d'une quarantaine (congé payé, examen repoussé). Enfin, les auteurs  critiquent la description officielle de l'application et de ses fonctionnalités ainsi que l'adéquation de ses bases légales avec son fonctionnement effectif.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Antoine Joux
 Jacques Stern (cryptologue)
 Henri Gilbert
 Ophcrack
Lambert Sonna Momo

Liens externes 
 
 Serge Vaudenay (LASEC/EPFL)
 Attaque sur SSL
 Google Scholar

Cryptologue français
Élève de l'École normale supérieure
Étudiant de l'université Paris-Diderot
Enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne
Naissance en avril 1968
Naissance à Saint-Maur-des-Fossés